L'Open des trois rois 2020 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 2 au 5 janvier 2020 à la Patricks Candian Taverne de Rankweil, en Autriche. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Format 
Les joueurs ont été répartis en quatorze groupes de quatre joueurs, dans lesquels les deux premiers se qualifient pour les phases finales.

Faits marquants 
Il s'agit de la treizième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et deux joueurs professionnels. Les professionnels s'affrontent en finale, Luca Brecel dominant le Suisse Alexander Ursenbacher sur le score de 5 manches à 2, en réalisant quatre demi-centuries et un century. Il a par ailleurs réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 128 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 
Sources

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Mario He 2-0 Sandro Hasenfratz
 Jenson Schmid 0-2 Pedro Chacon
 Mario He 2-0 Pedro Chacon
 Jenson Schmid 1-2 Sandro Hasenfratz
 Mario He 2-0 Jenson Schmid
 Pedro Chacon 2-0 Sandro Hasenfratz

Groupe B 

 Thomas Janzso 2-0 Patrick Rohner
 Atmar Abdullah 2-1 Urs Freitag
 Thomas Janzso 2-0 Urs Freitag
 Atmar Abdullah 2-1 Patrick Rohner
 Thomas Janzso 2-0 Atmar Abdullah
 Urs Freitag 2-1 Patrick Rohner

Groupe C 

 Jürgen Kesseler 2-0 Dominik Haug
 Bernhard Wallner 2-1 Aref Hussaini
 Jürgen Kesseler 2-1 Aref Hussaini
 Bernhard Wallner 2-0 Dominik Haug
 Jürgen Kesseler 2-1 Bernhard Wallner
 Aref Hussaini 2-0 Dominik Haug

Groupe D 

 Hans Nirnberger 2-0 Patrik Schmid
 Thomas Gsteu 0-2 Umar Ali Shaikh
 Hans Nirnberger 2-0 Umar Ali Shaikh
 Thomas Gsteu 2-1 Patrik Schmid
 Hans Nirnberger 2-0 Thomas Gsteu
 Umar Ali Shaikh 2-0 Patrik Schmid

Groupe E 

 Markuss Pfistermüller 1-2 Omar Alkojah
 Fidan Qerkinaj 2-1 Robin Otto
 Markuss Pfistermüller 2-1 Robin Otto
 Fidan Qerkinaj 0-2 Omar Alkojah
 Markuss Pfistermüller 2-1 Fidan Qerkinaj
 Robin Otto 0-2 Omar Alkojah

Groupe F 

 Kevin Wegmann 2-0 Alexander Huber
 Suphi Yalman 2-1 Clausdieter Franschitz
 Kevin Wegmann 2-0 Clausdieter Franschitz
 Suphi Yalman 2-0 Alexander Huber
 Kevin Wegmann 0-2 Suphi Yalman
 Clausdieter Franschitz 2-1 Alexander Huber

Groupe G 

 Richard Wienold 2-0 Jerome Liedtke
 Uwe Kleinschmidt 0-2 Roger Hohl
 Richard Wienold 2-0 Roger Hohl
 Uwe Kleinschmidt 0-2 Jerome Liedtke
 Richard Wienold 2-0 Uwe Kleinschmidt
 Roger Hohl 1-2 Jerome Liedtke

Groupe H 

 Luca Brecel 2-0 Christopher Jaritz
 Lorenz Propst 0-2 Günter Kalser
 Luca Brecel 2-0 Günter Kalser
 Lorenz Propst 2-0 Christopher Jaritz
 Luca Brecel 2-0 Lorenz Propst
 Günter Kalser 2-1 Christopher Jaritz

Groupe I 

 Alexander Ursenbacher 2-0 Alexander Trinkl
 Daniel Schneider 0 -2 Mario Grabner
 Alexander Ursenbacher 2-1 Mario Grabner
 Daniel Schneider 0 -2 Alexander Trinkl
 Alexander Ursenbacher 2-0 Daniel Schneider
 Mario Grabner 2-1 Alexander Trinkl

Groupe J 

 Andreas Ploner 2-0 Jamshid Kharazchi
 Mike Toth 2-1 Florian Hinterschuster
 Andreas Ploner 2-1 Florian Hinterschuster
 Mike Toth 2-0 Jamshid Kharazchi
 Andreas Ploner 2-0 Mike Toth
 Florian Hinterschuster 2-0 Jamshid Kharazchi

Groupe K 

 Sebastian Hainzl 2-0 Patrik Oberkofler
 Jürg Alder 0-2 Thomas Brünner
 Sebastian Hainzl 2-0 Thomas Brünner
 Jürg Alder 1-2 Patrik Oberkofler
 Sebastian Hainzl 2-0 Jürg Alder
 Thomas Brünner 2-0 Patrik Oberkofler

Groupe L 

 Paul Schopf 2-0 Rafael Giger
 Gianmarco Tonini 2-0 Sinan Cetinkaya
 Paul Schopf 2-0 Sinan Cetinkaya
 Gianmarco Tonini 2-0 Rafael Giger
 Paul Schopf 2-0 Gianmarco Tonini
 Sinan Cetinkaya 2-0 Rafael Giger

Groupe M 

 Soner Sari 2-0 Jan Egermann
 Tiziano Guerra 2-0 Rainer Sikuta
 Soner Sari 2-0 Rainer Sikuta
 Tiziano Guerra 1-2 Jan Egermann
 Soner Sari 2-0 Tiziano Guerra
 Rainer Sikuta 2-0 Jan Egermann

Groupe N 

 Marvin Losi 0-2 Sybren Sokolowski
 Andreas Hartung 0-2 Alexander Tröster
 Marvin Losi 2-0 Alexander Tröster
 Andreas Hartung 0-2 Sybren Sokolowski
 Marvin Losi 2-0 Andreas Hartung
 Alexander Tröster 0-2 Sybren Sokolowski

Phases finales 
Source

Finale

Centuries 
Total : 5
 128, 121, 116  Luca Brecel
 120, 113  Alexander Ursenbacher

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Snooker en 2020
Open des trois rois de snooker